Турнир в третьем дивизионе в рамках 67-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Новой Зеландии. В турнире должна была участвовать сборная Армении, но делегация не смогла правильно оформить визы на въезд в Новую Зеландию.

Турнир

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2003
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003

Ссылки 

 hockeyarchives.info/
 Чемпионаты ИИХФ 2003

3